Fusta de melis, fusta del Pinus palustris
 Melis, fusta del (Pinus sylvestris)